Wassermann steht für:
 Wassermann (Mythologie), mythologische Figur aus vielen Sagen, Mythen und Märchen
 Wassermann (Sternbild), deutscher Name des Sternbilds Aquarius
 Wassermann (Tierkreiszeichen), elftes Tierkreiszeichen des Tierkreises 
 Wassermann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wassermann (Radar), Deckname des deutschen Funkmessgeräts FuMG.402
 Wassermann, deutscher Name der Comicfigur Aquaman
 Der Wassermann (Künstlervereinigung), in Salzburg 1919 gegründete Künstlervereinigung 
 Der Wassermann (Dvořák), eine sinfonische Dichtung von Antonín Dvořák
 Wassermannzeitalter, esoterischer Zeitbegriff
 Wassermann AG, ehemalige Schweizer Druckerei

Siehe auch: 
 Aquarius
 Die Wassermänner
 Das Ende der Wassermänner in Böhmen
 Als es noch Wassermänner gab
 Haus Wassermann
 Wasserman
 Watermann